Zahradniczek ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Zahradniczek (1865–1951), österreichischer Feldmarschallleutnant

Siehe auch:
 Zahradníček